Lumma steht für:

 Lumma (Gemeinde Telfs), Ortschaft von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Lumma ist der Familienname folgender Personen:

 Liborius Olaf Lumma (* 1973), österreichischer römisch-katholischer Theologe
 Nico Lumma (* 1972), deutscher Politiker (SPD)
 Udo Lumma (1941–2006), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Luma